Леди Годива () — может означать:

 Леди Годива — англосаксонская графиня.
 Леди Годива — экспериментальный импульсный ядерный реактор.

В искусстве 
  — песня Питера и Гордона 1966 года в исполнении Алекса Дея.
  — картина 1898 года Джона Кольера.

 Фильмы
  — немецкий немой исторический фильм.
  — британский романтический комедийный фильм.